Koloss eller Kolossen kan syfta på:

 Koloss (musikalbum) – det svenska progressiva extrem metal-bandet Meshuggahs sjunde studioalbum från 2012
 Koloss (roman) – en roman från 1963 av Finn Alnæs
 Kolossen – en oljemålning av den spanske konstnären Francisco de Goya från 1818–1825
 Kolossen på Rhodos – en enorm staty av solguden Helios som byggdes på 280-talet f.Kr
 Kolossen på Rhodos (film) – en italiensk film från 1961 i regi av Sergio Leone